Węgierska Górka est le nom :
 de la gmina de Węgierska Górka, dans le powiat de Żywiec, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Węgierska Górka, chef-lieu de cette gmina